Vree steht für:

 Paul de Vree (1909–1982), flämischer Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Vree, Volk im Babylon-5-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Babylon-5-Universum #Vree

Siehe auch:
 Wree
 Free